Procuhy is een geslacht van uitgestorven dvinosaurische temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit de familie Trimerorhachidae, vertegenwoordigd door de typesoort Procuhy nazariensis uit het Vroeg-Perm van Brazilië.

Geschiedenis van de studie 
Procuhy werd in 2015 benoemd op basis van een gedeeltelijke schedel uit het onderste deel van de Pedra de Fogo-formatie in het Parnaíba-bekken, dat ongeveer 278 miljoen jaar oud is. De geslachtsnaam komt van de woorden voor 'kikker' (prôt) en 'vuur' (cuhy) in de lokale Timbira-taal van de Macro-Jê-groep en verwijst naar de naam van de Pedra de Fogo-formatie, de 'vuurrots' in het Portugees. De soortaanduiding komt van de gemeente Nazaria waar het holotype werd verzameld. Het is specimen MAP (eerder UFPI) PV011, een schedel met een linkeronderkaak. Een tweede exemplaar, specimen MAP PV 770 ontdekt in 2015, werd beschreven door Marsicano et alii (2021), die een meer volledige beschrijving van dit taxon hebben gegeven.

Anatomie 
Beide exemplaren van Procuhy nazariensis zijn relatief fragmentarisch en het taxon wordt alleen gediagnosticeerd door een unieke combinatie van kenmerken in plaats van door enige autapomorfieën. Volgens Marsicano et alii is deze combinatie: de voorrand van het squamosum ligt achter de middelste helft van het wandbeen; gecombineerde breedte van beide wandbeenderen gelijk aan de breedte van de balk tussen de oogkassen; het foramen pineale ligt achter het midden van het wandbeen; het supratemporale is zichtbaar aan de achterrand van het schedeldak; het wandbeen is driemaal langer dan breed; in de onderkaak heeft het surangulare achter het kaakgewricht een uitsteeksel, gescheiden van het retro-articulaire uitsteeksel achter het gewricht door de lengtetrog van de onderkaak, de mandibulaire sulcus.

Fylogenie 
Hieronder staan de fylogenetische resultaten van Marsicano et alii (2021):

Zowel deze resultaten als die van de oorspronkelijke beschrijving door Cisneros et alii (2015) laten zien dat Procuhy nauwer verwant is aan de Noord-Amerikaanse Trimerorhachis dan aan de andere dvinosauriër van de Pedra de Fogo-formatie, Timonya, hoewel beide nauwer verwant zijn aan Noord-Amerikaanse taxa dan aan jongere taxa van het zuidelijk halfrond zoals Thabanchuia uit het Vroeg-Trias van Zuid-Afrika. Een nauwe band met de Noord-Amerikaanse taxa wordt ook bevestigd door het voorkomen van de captorhinide Captorhinikos in de Pedra de Fogo-formatie.

Uitgestorven amfibieën